Кирибай — аул в Павлоградском районе Омской области России. Входит в состав Тихвинского сельского поселения.

Население  чел. (), из них казахи 100 % .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» Кирибай вошёл в состав образованного Тихвинского сельского поселения.

География 
Расположен на юге региона, в степной зоне, в 85 км к юго-востоку от Омска.

В ауле три улицы: Лесная, Центральная и Школьная.

Абсолютная высота — 112 метров над уровнем моря.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность мужчин — 76 (47,2 %), женщин — 85 (52,8 %).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 100 % из общей численности населения в 199 чел.

Инфраструктура 
МБОУ «Кирибайская ОШ».

Транспорт 
Подъездная дорога (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-373) длиной 2 км.

Автобусный маршрут Нововаршавка — Омск.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Павлоградского района (Омская область)